Le nom de Plan Bleu peut faire référence à :
 les opérations menées par la Résistance intérieure française dans les jours suivants le débarquement de Normandie pour couper l’approvisionnement en électricité des côtes françaises ;
  un complot avorté de prise du pouvoir en France en 1947 ;  
 un projet de développement et de protection de l’environnement en mer Méditerranée ;
 un ensemble de mesures en faveur des personnes âgées en France ;
 un schéma d'aménagement du Rhône et de la Saône du Grand Lyon ;
 une ancienne technique de reproduction de dessin d'architecture ;
 l'opération conçue par le PDG de Radio France, Jean-Marie Cavada, au développement régional des radios de Radio France ainsi qu'à la création du réseau France Bleu de Radio France, résultat de la fusion de Radio Bleue, Urgences et des 38 locales de Radio France. Ce plan a aussi mené au remplacement soit par le Mouv' soit par les locales de stations locales de FIP.

Notes et références